Walram I. ist der Name folgender Personen:

* Walram I. (Arlon) (gen. 1052), Stammvater der späteren Herzöge von Limburg
 Walram I. (Nassau) (~1146–1198), Graf von Nassau
 Walram I. (Ligny) († 1288), Herr von Ligny
 Walram I. (Zweibrücken) († 1308), Graf von Zweibrücken